Obhájcem titulu byl americký pár Mike Bryan a Lisa Raymondová, který nestartoval společně. Bryan se rozhodl soutěže nezúčastnit. Raymondová hrála po boku brazilského deblisty Bruna Soarese z pozice prvního nasazeného páru.

Do soutěže mixu nastoupilo celkem čtyřicet osm dvojic. Vítězové si do žebříčku ATP a WTA nepřipsali žádné body, a rozdělili si částku 92 000 liber.

Soutěž smíšené čtyřhry vyhrála osmá nasazená kanadsko-francouzská dvojice Daniel Nestor a Kristina Mladenovicová, která ve finále přehrála brazilsko-americké turnajové jedničky Bruna Soarese s Lisou Raymondovou. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 5–7 a 6–2, rozhodla až koncovka třetího setu v poměru 8–6. Mladenovicová tak získala premiérový grandslamový titul. Pro veterána Nestora to byla první wimbledonská trofej ze smíšené čtyřhry a celkově třetí grandslamová v této soutěži. Oba tak zvládli druhé finále mixu za sebou, když na French Open 2013 neuspěli.

Nasazené páry 
Všechny nasazené páry měly v prvním kole volný los.
  Bruno Soares /  Lisa Raymondová (finále)
  Horia Tecău /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Max Mirnyj /  Andrea Hlaváčková (2. kolo)
  Alexander Peya /  Anna-Lena Grönefeldová (3. kolo)
  Marcelo Melo /  Liezel Huberová (3. kolo)
  Rohan Bopanna /  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
 ''' Daniel Nestor /  Kristina Mladenovicová (vítězové)
  Treat Conrad Huey /  Raquel Kopsová-Jonesová (2. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Cara Blacková (3. kolo)
  Marcin Matkowski /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Lucie Hradecká (2. kolo)
  Scott Lipsky /  Casey Dellacquová (3. kolo)
  David Marrero /  Kimiko Dateová (3. kolo)
  Leander Paes /  Čeng Saj-saj (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marina Erakovicová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk mixu

Wimbledon 2013